Роме́ро () — испанская фамилия. Известные носители:

Персоналии 
 Ромеро, Альфонсо (род. 1965) — испанский шахматист, гроссмейстер.
 Ромеро, Андрес (род. 1989) — аргентинский футболист.
 Ромеро, Антонио (род. 1968) — мексиканский гребец-каноист.
 Ромеро, Анхель Родриго (род. 1992) — парагвайский футболист.
 Ромеро, Аристотелес (род. 1995) — венесуэльский футболист.
 Ромеро, Бланка (род. 1976) — испанская актриса.
 Ромеро, Брайан (род. 1991) — аргентинский футболист.
 Ромеро, Джон (род. 1967) — американский программист.
 Ромеро, Джордан (род. 1996) — американский альпинист.
 Ромеро, Джордж (1940—2017) — американский кинорежиссёр.
 Ромеро, Икер (род. 1980) — испанский гандболист.
 Ромеро, Исабель (род. 1996) — колумбийская регбистка.
 Ромеро, Йоэль (род. 1977) — кубинский борец вольного стиля, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2000 года.
 Ромеро, Карлос (1927—1999) — уругвайский футболист.
 Ромеро, Карлос (род. 1946) — испанский актёр, писатель и сценарист.
 Ромеро, Кристиан (род. 1998) — аргентинский футболист.
 Ромеро, Летисия (род. 1995) — испанская баскетболистка.
 Ромеро, Лукас (род. 1994) — аргентинский футболист.
 Ромеро, Луис Альберто (род. 1992) — испанский футболист.
 Ромеро, Маикро (род. 1972) — кубинский боксёр-любитель.
 Ромеро, Максимильяно (род. 1999) — аргентинский футболист.
 Ромеро, Марисоль (род. 1983) — мексиканская легкоатлетка, бегунья на длинные дистанции.
 Ромеро, Марсело (род. 1976) — уругвайский футболист.
 Ромеро, Маурисио (род. 1983) — аргентинский футболист.
 Ромеро, Оскар (1917—1980) — архиепископ Сан-Сальвадора, убитый ультраправыми боевиками.
 Ромеро, Оскар (футболист) (род. 1992) — парагвайский футболист.
 Ромеро, Пабло (род. 1961) — кубинский боксёр-любитель.
 Ромеро, Педро (1754—1839) — прославленный испанский тореадор.
 Ромеро, Пол Энтони (род. 1965) — американский композитор, пианист.
 Ромеро, Пепе (род. 1944) — испанский гитарист.
 Ромеро, Рафаэль (род. 1964) — венесуэльский актёр.
 Ромеро, Ребекка (род. 1980) — британская гребчиха и велосипедистка.
 Ромеро, Реджина (род. 1974) — американский политик.
 Ромеро, Ронни (род. 1981) — чилийский рок-вокалист и автор текстов песен.
 Ромеро, Сантьяго Эрнесто (род. 1990) — уругвайский футболист.
 Ромеро, Сизар (1907—1994) — американский актёр.
 Ромеро, Сильвио (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Ромеро, Серхио (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Ромеро, Тина (род. 1949) — мексиканская актриса.
 Ромеро, Фабиола (род. 1965) — венесуэльская актриса, кинопродюсер и ведущая радио- и телепрограмм.
 Ромеро, Федерико (1886—1976) — испанский поэт и эссеист.
 Ромеро, Фернандо (род. 1994) — доминиканский бейсболист.
 Ромеро, Франсиско (1700—1763) — испанский матадор.
 Ромеро, Хулио Сесар (род. 1960) — парагвайский футболист.
 Ромеро, Энрике (род. 1971) — испанский футболист.

Составные фамилии 
 Ромеро Баррето, Хайме (род. 1995) — венесуэльский шахматист.
 Ромеро Боске, Пио (1860—1935) — президент Сальвадора (1927—1931).
 Ромеро Гамарра, Алехандро (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Ромеро де Торрес, Хулио (1874—1930) — испанский художник.
 Ромеро Лопес, Кармен (род. 1946) — испанский политик, член ИСРП.
 Ромеро Лопес, Хосе Мария (1815—1880) — испанский живописец.
 Ромеро Мена, Карлос Умберто (1924—2017) — сальвадорский государственный и военный деятель, президент страны (1977—1979).
 Ромеро Монхе, Антонио — андалусийский певец, участник дуэта Los del Rio, автор хита «Macarena».
 Ромеро Робледо, Франсиско (1838—1906) — испанский политический деятель.

 Кальехас Ромеро, Рафаэль Леонардо (1943—2020) — гондурасский политический деятель, президент страны (1990—1994).
 Родригес Ромеро, Хосе Антонио (род. 1992) — мексиканский футболист.
 Сальват Ромеро, Мария Исабель (1926—1998) — испанская монахиня, католическая святая.
 Сольдевилья-и-Ромеро, Хуан (1843—1923) — испанский кардинал, епископ Тарасоны, апостольский администратор Туделы.

Топонимы 
 Матиас-Ромеро — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака.
 «Монументаль Исидро Ромеро Карбо» — домашний стадион эквадорского клуба «Барселона» (Гуаякиль).
 Николас-Ромеро — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико.

Художественные произведения 
 «Ромеро» — кинофильм режиссёра Джона Дайгана, вышедший на экраны в 1989 году.
 «Перевоплощение Хуана Ромеро» — небольшой рассказ Лавкрафта, написанный в сентябре 1919 года.